Мёртвый Култук (, бывший залив Цесаревича и залив Комсомолец) — ранее залив у северо-восточного берега Каспийского моря, ныне пролив в залив Кайдак. Расположен на территории Мангистауской области Казахстана.

В процессе снижения уровня воды в Каспийском море в середине XX века большая часть залива превратилась в обширный сор (солончак), площадь уменьшилась с 15 тыс. км² до 500 км², глубина не превышала 1 м.

В настоящее время уровень воды в Каспии повышается, поэтому Мёртвый Култук увеличивается, а некогда пересыхавший залив Кайдак вновь заполняется водой.

В северной части сора находится одноимённое нефтяное месторождение.

Топографические карты

Литература 
 

Заливы Мангистауской области
Заливы Каспийского моря